Termenul „Fază, ” se poate referi la:

 Fază (termodinamică)
 Fază (mecanică statistică)
 Fazele stelare
 Fazele lunii
 Fază (oscilații și unde)
 Fază (sport) (faza calificărilor, faza grupelor, faza eliminatorie)

Vezi și 
 Fazele cubismului
 Fazele mitozei
 Sindromul Fazei de Somn
 Lichid multifazic
 Procesul faze-porți
 Modelul spațiului de fază
 Tensiune de fază
 Regim trifazat
 Oscilație
 Defazaj